Saint-Florent est un toponyme inspiré du nom des saints patrons

Toponyme

Nom simple 
 Saint-Florent, commune française de la Haute-Corse, capitale du Nebbiu ;
 Saint-Florent, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Clermont-de-Beauregard ;
 Saint-Florent, commune française du Loiret ;
 voir aussi : Démographie de Saint-Florent (Loiret)
 Saint-Florent, ancienne abbaye de Saint-Florent-le-Jeune Maine-et-Loire, dans la localité de Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
 Saint-Florent, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Niort.

Noms composés 
 Saint-Florent-des-Bois, ancienne commune française de la Vendée ;
 Saint-Florent-le-Vieil, commune française de Maine-et-Loire ;
 Saint-Hilaire-Saint-Florent, commune française associée à Saumur en Maine-et-Loire, c'est l'ancien Saint-Florent-le-Jeune ;
 Saint-Florent-sur-Auzonnet, commune française du Gard ;
 Saint-Florent-sur-Cher, commune française du Cher.

Autres 
 Baie de Saint-Florent en Corse.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France